

Baseball 
Con il nome di Western League sono state chiamate due diverse leghe minori del baseball USA:
Western League of Professional Baseball Clubs, nata a fine XIX secolo
Western League, nata nel 1900

Calcio 
 Western Football League – lega semiprofessionale britannica